Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1973 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Court je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (prvakinja)
  Chris Evert (finale)
  Virginia Wade (tretji krog)
  Evonne Goolagong (polfinale)
  Nancy Gunter (tretji krog)
  Françoise Dürr (polfinale)
  Helga Masthoff (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1973